Кантарджиев () — болгарская фамилия.
 Кантарджиев, Асен (1898—1981) — болгарский учёный-агроном и политик-националист, сын генерала Тодора Кантарджиева.
 Кантарджиев, Михаил (1910—2002) — болгарский шахматист.
 Кантарджиев, Тодор (1861—1945) — болгарский военный деятель, генерал-лейтенант.